Gordon kan syfta på:

Gordon – ett namn samt personer med namnet
 Gordon's Gin –  ginmärke från Storbritannien
 Gordons formel – matematisk formel för att evighetskapitalisera till exempel en hyra eller ett driftnetto
 Klein–Gordon-ekvationen – relativistisk utvidgning av Schrödingerekvationen

Geografi

Antarktis 

 Gordon (udde), 
 Mount Gordon, Antarktis,

Frankrike 

 Gourdon, Lot, kommun, Département du Lot, 
 Gourdon, Alpes-Maritimes, kommun, Département des Alpes-Maritimes,

Nya Zeeland 

 Gordon (bergstopp), Canterbury, Mackenzie District,

USA 

 Gordon, Alabama – ort, Houston County, 
 Gordon, Georgia – ort, Georgia, Wilkinson County, 
 Gordon, Ohio – ort, Ohio, Darke County, 
 Gordon, Texas – ort, Palo Pinto County, 
 Gordon, Pennsylvania – ort, Pennsylvania, Schuylkill County, 
 Gordon, Wisconsin – ort, Wisconsin, Douglas County, 
 Gordon, Nebraska – ort, Nebraska, Sheridan County,

Se även
 Gordon County, Georgia

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar